Amerikai Egyesült Államok
Baisden (Logan megye, Nyugat-Virginia)
Baisden (Mingo megye, Nyugat-Virginia)